Die Rothesay Open Nottingham 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Nottingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 6. bis 12. Juni 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Johanna Konta im Einzel sowie die Paarung Ljudmyla Kitschenok/Makoto Ninomiya im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Rothesay Open Nottingham 2022 fand vom 4. bis 6. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Nottingham